Litewska Liga Gejów (lit. Lietuvos gėjų lygos)
 zespół Lowna-Ganonga-Levine'a (ang. Lown-Ganong-Levine syndrome)
 duże ziarniste limfocyty (ang. Large Granular Lymphocyte)
 kod ICAO Luxair